Ludwigstraße steht für:

 Ludwigstraße in München
 Ludwigstraße (Altrip), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Altrip
 Ludwigstraße (Bad Kissingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Kissingen
 Ludwigstraße (Bad Reichenhall)
 Ludwigstraße (Bayreuth)
 Ludwigstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Schloßchemnitz, A–L
 Ludwigstraße (Edesheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Edesheim
 Ludwigstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/L #Ludwigstraße
 Ludwigstraße (Garmisch-Partenkirchen)
 Ludwigstraße (Gönnheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gönnheim
 Ludwigstraße (Hagenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hagenbach
 Ludwigstraße (Hanau), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Steinheim
 Ludwigstraße (Heppenheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Heppenheim (Bergstraße)
 Ludwigstraße (Hof)
 Ludwigstraße (Ingolstadt)
 Ludwigstraße (Jockgrim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Jockgrim
 Ludwigstraße (Kempten), siehe Liste der Baudenkmäler in Kempten (Allgäu) #Sankt Mang
 Ludwigstraße (Knittelsheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Knittelsheim
 Ludwigstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler K–M)
 Ludwigstraße (Offenbach am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Offenbach am Main
 Ludwigstraße (Speyer), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Speyer
 Ludwigstraße (St. Ingbert), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Ingbert
 Ludwigstraße (Waldsee), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Waldsee (Pfalz)
 Ludwigstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Nordstadt (G–K)

Siehe auch:
 Ludwigsstraße (Mainz)